Barrsolvändor (Fumana) är ett släkte av solvändeväxter som först beskrevs av Michel Félix Dunal, och fick sitt nu gällande namn av Édouard Spach. Enligt Catalogue of Life ingår Barrsolvändor i familjen solvändeväxter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen solvändeväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Solvändeväxter